Wildman ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Wildman-Tobriner (* 1984), US-amerikanischer Schwimmer
 Herbert Wildman (1912–1989), US-amerikanischer Wasserballspieler
 James Beckford Wildman (1789–1867), englischer Politiker
 Joan Wildman (1938–2020), US-amerikanische Musiksrin und Hochschullehrerin
 John Wildman (~1621–1693), englischer Agitator
 Mark Wildman (* 1936), englischer Snookerspieler
 Michael Wildman, britischer Schauspieler
 Ricky Wildman (* 1971), britischer Chemieingenieur und Hochschullehrer für Chemieingenieurwesen
 Sam Wildman (1912–2004), US-amerikanischer Pflanzenphysiologe
 Zalmon Wildman (1775–1835), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Wild Man Fischer (1944–2011), US-amerikanischer Musiker